Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ismail El Shafei che ha battuto in finale Hans Jurgen Pohmann 7-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philippine International 1974